Димитър Тодоров може да се отнася за:

 Димитър Тодоров Димитрото – български революционер, четник в Ботевата чета
 Димитър Тодоров – български офицер, генерал-лейтенант
 Димитър Тодоров – Жарава – български художник
 Димитър Тодоров Краев – български писател, с псевдоним Димитър Тишин
 Димитър Тодоров – български куклен и озвучаващ актьор